

Persone 
 Giovanni Tria – economista, docente ed ex ministro italiano
 Giovanni Andrea Tria – vescovo italiano

Altro 
 Tria – demo dell'antica Attica
 Tria – gioco da tavolo